Victoria von Sachsen-Coburg und Gotha bezeichnet folgende Personen:

 Victoria von Großbritannien und Irland (1840–1901), Tochter von Königin Victoria und Albert von Sachsen-Coburg und Gotha, deutsche Kaiserin
 Victoria von Großbritannien und Irland (1868–1935), Tochter von Eduard VII. und Alexandra von Dänemark
 Victoria Melita von Sachsen-Coburg und Gotha (1876–1936), Großherzogin von Hessen
 Victoria (Vereinigtes Königreich), durch Heirat Prinzessin von Sachsen-Coburg und Gotha
 Viktoria Adelheid von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (1885–1970), durch Heirat Herzogin von Sachsen-Coburg und Gotha